Соперничество между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» включает в себя две самых легендарные серии в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Они были названы лучшим соперничеством в НБА. Эти две команды встречались в финалах НБА рекордные двенадцать раз, первая встреча состоялась в финале 1959 года. Команды продолжали доминировать в лиге в 1960-е и 1980-е годы, сталкиваясь друг с другом шесть раз в 60-х годах и три раза в 80-х годах.

Соперничество команд стало менее интенсивным после ухода Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда в начале 1990-х годов, но в 2008 году оно было восстановлено, когда «Селтикс» и «Лейкерс» встретились в финале впервые с 1987 года. «Селтикс» выиграл ту серию 4 - 2. Они встретились в очередной раз в финале 2010 года, где «Лейкерс» победили в 7-и играх. Команды становились чемпионами НБА наибольшее количество раз в истории лиги — по 17 раз.

Обзор 
По состоянию на 2017 г. «Лейкерс» и «Селтикс» встретились в финале 12 раз. На сегодняшний день, Бостон выиграл девять раз и Лос-Анджелес три раза (первые восемь серий остались за «Селтикс»).

Статистика 
В скобках указаны результаты матчей между этими командами в сериях плей-офф(если встречались).

Общая статистика

Примечания 

Бостон Селтикс
Лос-Анджелес Лейкерс